Le terme Rue des Artisans peut faire référence à :
 la rue des Artisans à Colmar ;
 la rue des Artisans à Grivegnée ;
 la rue des Artisans à Ixelles ;
 la rue des Artisans à Liège ;
 la rue des Artisans à Lyon ;